YGP steht für:
 Flughafen Gaspé, Gaspé, Québec, Kanada (IATA-Code)

ygp steht für:
 Gepo, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung